De Oekraïense beker is het nationale voetbalbekertoernooi van Oekraïne en wordt georganiseerd door de Oekraïense voetbalbond. Dit toernooi werd in 1992 opgericht in opvolging van het bekertoernooi (1937-1991) in de deelrepubliek SSR Oekraïne in de Sovjet-Unie en welke gold als voorronde voor de USSR Cup.

Vanaf het seizoen 1992/93 mocht de winnaar deelnemen aan de Europacup II, vanaf 1999/00 aan (de voorronden van) de UEFA Cup/UEFA Europa League.

Finales vanaf 1992

Winnaars 1937-1991 (SSR Oekraïne)

Zie ook
Beker van de Sovjet-Unie